Oracle steht für:

 Oracle, US-amerikanisches Unternehmen
 Oracle (Datenbanksystem), Datenbankmanagementsystem des Unternehmens
 Oracle (Softwaretest), Mechanismus zum Softwaretest

The Oracle steht für:

 The Oracle (Gebäude), Luxusapartmenthaus in Broadbeach, Gold Coast, Australien
 The Oracle (Album) der US-amerikanischen Rockband Godsmack (2010)
 Das Orakel, original The Oracle, US-amerikanischer Horrorfilm von Roberta Findlay (1985)